El nombre Nikolái Aliojin puede referirse a las siguientes personas:

Nikolái Aliojin, ingeniero soviético;
Nikolái Aliojin, esgrimidor soviético.